ОТФ — аббревиатура:

 Общетехнический факультет — подразделение вуза.
 Общая и теоретическая физика — преподаваемая дисциплина по изучению общей и теоретической физики.
 Овцеводческая товарная ферма — производственная сельскохозяйственная единица в Овцеводстве.